Die Liste der Flüsse in Belarus führt alle Fließgewässer in Belarus ab 100 km Länge auf. Ganz oder teilweise schiffbare Flüsse sind fett markiert.

Belarus
!